Пьернигас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Буреба. Занимает площадь 13,402 км². Население — 51 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса